Il doppio del torneo di tennis Carlsbad Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Laura duPont e Pam Shriver che hanno battuto in finale Rosie Casals e Joanne Russell 6-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Laura duPont /  Pam Shriver (campionesse)
 Françoise Dürr /  Mona Guerrant (semifinali)

 Rosie Casals /  Joanne Russell (finale)
 Terry Holladay /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Carlsbad Classic 1980